Jméno a příjmení Jiří Veselý nosí více osobností:

 Jiří Maria Veselý (1908–2004) – český katolický kněz, dominikánský převor, profesor filosofie a slavistiky, člen 2. odboje
 Jiří Veselý (překladatel) (1932–2009) – český germanista, překladatel, literární historik, šachista, autor publikací o šachu
 Jiří Veselý (matematik) (* 1940) – český matematik, docent Univerzity Karlovy v Praze
 Jiří Veselý (lékař) (* 1953) – český lékař, plastický chirurg, docent
 Jiří Veselý (hudebník) (* 1954) – český hudebník, baskytarista a hudební skladatel
 Jiří Veselý (tenista) (* 1993) – český tenista
 Jiří Veselý (architekt) – architekt stavby Sborový dům Milíče z Kroměříže

pseudonym
 Michal Racek, vlastním jménem Jiří Veselý (* 1925) – český psycholog, defektolog, básník, literární kritik, emigrant z roku 1968

Související články
 Veselý